Saint Lawrence (Jersey), een van de twaalf gemeenten op het Kanaaleiland Jersey
 Saint Lawrence (rivier) (Engels: Saint Lawrence River), een rivier in Noord-Amerika
 San Lawrenz, oftewel Saint Lawrence, een plaats op het Maltese eiland Gozo